Seghir ou Sghir est la transcription en caractère latin de l'arabe الصغير qui signifie petit ou le petit. Ce mot peut désigner :

Patronyme 
 Mohammed ech-Cheikh es-Seghir (?-1655), sultan marocain ;
 Mohamed Seghir Ben Youssef (1691-1771), chroniqueur et historien tunisien ;
 Mohamed Seghir Boushaki (1869-1959), homme politique algérien ;
 Mohamed Seghir Nekkache (1918-2010), médecin algérien ;
 Seghir Mostefaï (1926-2016), avocat et homme politique algérien ;
 Boutaiba Sghir (1945-), chanteur algérien ;
 Mohamed Seghir Bezouir (1970-), footballeur algérien ;
 Ismaïl Sghyr (1972-), athlète français ;
 Mohamed Seghir Ferradji (1975-), footballeur algérien ;
 Samy Seghir (1994-), acteur français ;
 Sabah Seghir (2000-), footballeuse internationale marocaine ;

Toponyme 

 Ksar Sghir, village et commune au Maroc.
 Gare de Ksar Sghir, gare ferroviaire au Maroc.

Culture 
 Aïd es-Seghir, fête religieuse musulmane.

Voir aussi 
Homonymie de patronyme
Patronyme marocain
Patronyme algérien